Монжуа́ - многозначный термин французского происхождения.

 Монжуа — коммуна во Франции, департамент Од.
 Монжуа — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.
 «Монжуа» (Montjoie Saint-Denis !) — военный клич французов в Средние века и девиз королей Франции.
 Монжуа — название города Моншау с 1795 по 1815 год.

Персоналии
 Галар де Монжуа (Galart de Montjoie, настоящее имя Christophe Félix Louis Ventre de La Touloubre; 1746—1816) — французский адвокат и публицист.

См. также 
 Монжуа-ан-Кузран — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Орден Монтегаудио (Orden de Montjoie)

Примечания